

Patronyme 

 Octavien de Saint-Gelais (1468-1502), dit aussi « Lévesque d’Angoulême », poète français ;
 Mellin de Saint-Gelais (1487-1558), son neveu, poète français ;
 Louis de Saint-Gelais (1513-1589) surintendant de la Maison de Catherine de Médicis ;
 Louis-François Dubois de Saint-Gelais (1669-1737), homme de lettres français.

Toponyme 

 Saint-Gelais, commune française des Deux-Sèvres.

Autres 
 Famille de Saint-Gelais de Lusignan